Charlottenburg ka syfta på:

 Charlottenburg-Wilmersdorf – ett stadsdelsområde (Bezirk) i Berlin
 Charlottenburg – en stadsdel i Berlin
 Charlottenburgs slott – ett slott i Charlottenburg
 Charlottenburg-Nord – en stadsdel (Ortsteil) i stadsdelsområdet Charlottenburg-Wilmersdorf
 Charlottenburg, Reimersholme – en malmgård på västra spetsen av Reimersholme i Stockholm
 Charlottenburg, Solna kommun – Solnas hembygdsgård

Se även
 Charlottenberg (olika betydelser)